Чемпионат Хорватии прошёл в Вуковар с 7 по 17 ноября 2005 года.

 Категория: 11-я (средний рейтинг: 2515).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2005 год в шахматах
ноябрь 2005 года
Спорт в Хорватии в 2005 году